Besley ist der Name folgender Personen:

 Kirkland Besley (1902–1994), US-amerikanischer Football-Spieler
 Robert Besley (1794–1876), britischer Politiker und Lord Mayor of London
 Tim Besley (* 1927), australischer Manager und Politiker
 Timothy Besley (* 1961), britischer Wirtschaftswissenschaftler